Батерст () — острів у складі Канадського Арктичного архіпелагу, належить Канаді.
 Батерст () — острів на сході Тиморського моря, належить Північнії території Австралії.
 Батерст () — місто у Новому Південному Уельсі Австралії.
 Батерст () — місто у провінції Новий Брансвік Канади.

Інше 
 Батерст-Інлет () — камінь сіруватого відтінку, знайдений марсоходом К'юріосіті 30 вересня 2012.
 Батерст-Ньюкасл () — унікальний за масштабами рудний поліметалічний район в північній частині провінції Нью-Брансвік, Канада.